«Bezin» puede referirse a:
 Bezin I, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Petite-Rivière-de-Nippes.  
 Bezin II, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Paillant.